Lemberg  o Lviv , capital de la província de Lviv a l'oest d'Ucraïna, i de la regió històrica Galítsia
 Lemberg (Canadà)
 Lemberg (Mosel·la), municipi al departament del Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Batalla de Lemberg, diversos esdeveniments